

Patronymie

 Aline Bonetto est une chef décoratrice française.
 Felice Bonetto (1903-1953) était un pilote automobile italien.
 Mickaël_Bonetto est un joueur de pétanque français.